Veliko Tarnovo University är ett universitet i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Veliko Trnovo och regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Källor 

Universitet och högskolor i Veliko Tarnovo (region)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar